Rebelution – band rock, world e reggae statunitense
 Rebelution – album di Tanya Stephens del 2006
 Rebelution – album di Pitbull pubblicato nel 2009